La princesa Cristina de los Países Bajos (de nombre secular María Christina de Orange-Nassau; Palacio de Soestdijk, Baarn, Utrecht, 18 de febrero de 1947-Palacio Noordeinde, La Haya, Holanda Meridional, 16 de agosto de 2019) fue la hija menor de la reina Juliana de los Países Bajos y del príncipe consorte, Bernardo de Lippe-Biesterfeld.

Biografía 
Fue la hermana menor de la reina Beatriz de los Países Bajos. Tenía otras dos hermanas, las princesas Irene y Margarita. Era invidente casi de nacimiento, pues la reina Juliana contrajo la rubéola durante su gestación. Uno de sus padrinos de bautismo fue sir Winston Churchill.

Con el tiempo, los avances en la medicina permitieron tratamientos que, con la ayuda de unas gafas especiales, produjeron una mejora en su visión para que pudiera asistir a la escuela y vivir una vida relativamente normal. A pesar de esta desventaja inicial, Cristina fue una niña brillante y feliz, con un gran talento para la música. También tenía una gran capacidad para los idiomas —algo frecuente en los invidentes debido, entre otros factores, a su sensibilidad sensitiva y su entrenamiento memorístico—.

Estudió pedagogía y también cantó en el conservatorio en Montreal (Canadá).

Vida familiar 
El 28 de junio de 1975 contrajo matrimonio en la catedral de San Martín de Utrecht con el cubano Jorge Pérez Guillermo (La Habana, 1 de agosto de 1946), del que se divorció en 1996.

Fruto de su matrimonio tuvo tres hijos:
 Bernardo Federico Tomás Guillermo (17 de junio de 1977). Casado civilmente en Nueva York el 2 de marzo de 2009 y por la iglesia en Brooklyn el 5 de septiembre de 2009 con Eva Marie Valdez (2 de agosto de 1979), editora y publicista en dicha ciudad. Tienen dos hijos:
 Isabel Cristina Guillermo (13 de abril de 2009), meses antes del matrimonio de sus padres.
 Julián Jorge Guillermo (21 de septiembre de 2011).
 Nicolás Daniel Mauricio Guillermo (6 de julio de 1979).
 Juliana Edenia Antonia Guillermo (8 de octubre de 1981).

La princesa grabó varios discos y cantó en los funerales de sus padres. Desde la muerte de estos, ya divorciada, la princesa residía entre Londres y Monte Argentario.

Muerte 
Falleció, víctima de un cáncer de huesos, en el Palacio Noordeinde, el 16 de agosto de 2019.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas neerlandesas 
  Dama Gran Cruz de la Orden del León Neerlandés.
  Medalla conmemorativa del enlace matrimonial entre Beatriz y Nicolás de los Países Bajos (10/03/1966).
  Medalla conmemorativa de la coronación de la Reina Beatriz (30/04/1980).
  Medalla conmemorativa del enlace matrimonial entre Guillermo y Máxima de los Países Bajos (02/02/2002).
  Medalla conmemorativa de la coronación del Rey Guillermo Alejandro (30/04/2013).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 La princesa Cristina interpreta "My sweetheart is the man in the moon"

Casa de Orange-Nassau
Nobles ciegos
Príncipes de los Países Bajos
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Conversos al catolicismo desde el calvinismo
Fallecidos por cáncer de hueso
Fallecidos por cáncer en Países Bajos